Дулибовский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Дулибовский сельский совет — Турийский район, Волынская область. 
 Дулибовский сельский совет — Стрыйский район, Львовская область. 
 Дулибовский сельский совет — Бучачский район, Тернопольская область.